Гетчелл — фамилия:

  (1936—2017) — американский сценарист.
 Гетчелл, Эдит Лоринг (1855—1940) — американская художница и гравёр.

См.также  
 Гетчинсон